Sail Away ist die Bezeichnung für:

 Sail Away (Great White Album), ein Album der Rockband Great White
 Sail Away (Randy Newman Album), ein Album des Sängers Randy Newman
 Sail Away (Musical), ein Musical nach Noël Coward
 Orinoco Flow (Sail Away), ein Lied der irischen Sängerin Enya
 Sail Away (Lied), ein Lied komponiert von Bernie Paul und Todd Canedy 
 Sail Away, ein Lied der ehemaligen US-amerikanischen Rockband Creedence Clearwater Revival, erschienen im April 1972 auf dem Album Mardi Gras